Hupperts ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Hupperts (1911–1974), belgischer Diplomat
 Guus Hupperts (* 1992), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Huppert
 Huppertz